Le tournoi de Gstaad 2010 est un tournoi de tennis professionnel masculin  joué sur terre battue. Il s'agit de la  du tournoi.

Faits marquants 
En simple, l'Espagnol Nicolás Almagro a battu Richard Gasquet en finale (7-5, 6-1).

Dans le tableau double, Johan Brunström et Jarkko Nieminen se sont défaits en finale de Marcelo Melo et Bruno Soares.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2010
Sport en Suisse en 2010
Gstaad
Tennis en juillet 2010
Tennis en août 2010